Флойд () — англомовне прізвище, похідне від імені Ллойд ( або , що валлійською означає «сірий» або «коричневий»).

Відомі носії прізвища:
  (; 1806—1863) — 31-й губернатор штату Вірджинія, військовий міністр США, генерал армії Конфедерації.
 Джордж Флойд (; 1973—2020) — американський негр, убивство якого спричинило хвилю заворушень у США у 2020 році.
 Донна Флойд (;  1940) — колишня американська тенісистка.
  (;  1937) — американський ритм-енд-блюзовий співак та автор пісень, популярний у 1960-70-х роках.
  (;  1926) — американський оперний композитор.
 Крістіане Флойд (, уроджена Рідль, ;  1943) — австрійська вчена у галузі комп'ютерних наук.
 Роберт Флойд ( 1936—2001) — американський науковець в галузі інформатики.
  (;  1960) — американський професійний баскетболіст.

Див. також 
 Флойд (ім'я)